Isabel Carlota del Palatinado (en francés: Élisabeth Charlotte du Palatinat; en alemán: Elisabeth Charlotte von der Pfalz; Heidelberg, 27 de mayo de 1652-Saint-Cloud, 8 de diciembre de 1722) fue una princesa del Palatinado por nacimiento y duquesa de Orleans a través de su matrimonio con Felipe I. Cuñada del rey Luis XIV de Francia, Madame o Madame Palatine, como se la conoció, pasó a la posteridad por las ácidas descripciones que hizo en sus cartas de la corte del Rey Sol.

Biografía

Primeros años 
Isabel Carlota nació el 27 de mayo de 1652 en el Palacio de Heidelberg, como la segunda hija del elector Carlos I Luis del Palatinado y de su primera esposa, Carlota de Hesse-Kassel. Desde su infancia fue conocida por el apelativo cariñoso de Liselotte. De Liselotte se han conservado los miles de cartas que escribía a amigos y parientes, en las que se puede ver uno de los mejores y más minuciosos reportes sobre los sucesos y costumbres durante el reinado de su cuñado, de quien era una cercana amiga.

Sus padres tenían un matrimonio poco feliz; Carlos mantenía una relación extramatrimonial con María Luisa de Degenfeld, una de las damas de honor de su esposa, incluso se casó con ella y sin antes divorciarse de su mujer, arriesgando la ilegitimidad de sus hijos. Liselotte tenía cinco años cuando la enviaron a vivir con su tía, Sofía del Palatinado, esposa del duque Ernesto Augusto de Brunswick-Luneburgo. La pequeña siempre recordaría esta época como la mejor de su vida, y a pesar de la distancia, se mantuvo en contacto permanente con sus medias hermanas menores. En 1663, Liselotte volvió a Heidelberg a vivir con su madrastra y sus quince hermanos, entre ellos Carlos, futuro elector del Palatinado.

Al parecer quería casarse con su primo, Guillermo de Orange, quien más tarde se convertiría en Guillermo III de Inglaterra, pero su familia consideró más beneficioso desposarla con el hermano del rey Luis XIV de Francia, recientemente viudo de su primera esposa, la princesa Enriqueta de Inglaterra.

Matrimonio 

Fue entregada como esposa a Felipe de Francia, duque de Orleans, hermano menor del rey Luis XIV, ya viudo de su primera esposa, Enriqueta de Inglaterra, con quien tenía dos hijas. La boda fue celebrada el 21 de noviembre de 1671.

Felipe era conocido en la corte francesa como Monsieur, razón por la cual desde entonces Liselotte asumió el nombre de Madame. Ambos se llevaron una pésima sorpresa al conocerse; Isabel Carlota estaba muy lejos de los cánones de belleza de la época, mientras que Felipe en su modo afectado y afeminado estalla en un susurro escandalizado al verla: «¿No esperarán que me acueste con eso?» Las tendencias homosexuales de Monsieur eran por todos conocidas; nunca escondió a sus amantes masculinos ni sus preferencias, e incluso Isabel Carlota reconocía sin pudor en sus cartas que Felipe se encomendaba a los santos y usaba "rosarios y medallas benditas en las partes apropiadas para poder realizar el necesario acto con ella".

Liselotte se opuso siempre a la desmesura de su marido a la hora de hacer concesiones a sus favoritos, quienes se aprovechaban del duque para incrementar sus riquezas e influencias en la corte. Dijo ella al respecto:

Isabel Carlota tenía su residencia en el parisino Palais-Royal, pero su lugar favorito era el hermoso Palacio de Saint-Cloud ubicado en las afueras de París; la pareja hizo de este Château su residencia oficial. Liselotte también tuvo aposentos en la residencia privada del rey, en el Palacio de Marly, y en sus años de viuda se quedaría en el Gran Trianón construido por su cuñado.

A pesar de lo que podría pensarse, el matrimonio de Monsieur y Madame fue bastante bien avenido. La relación tenía más que ver con compañerismo y amistad que con el amor, y pese a las dificultades que atravesaron en el lecho, tuvieron tres hijos. Lamentablemente Alejandro Luis, el primogénito y duque de Valois, murió a corta edad, lo que le provocó a la duquesa una fuerte depresión. Este triste hecho resquebrajó la relación entre ambos y ya no volvería a ser la misma. Tras el nacimiento de la menor de sus hijos y considerando terminada la tarea de proveer herederos, decidieron mutuamente terminar con las relaciones conyugales y continuar cada uno su vida privada libremente; Felipe con sus amantes y Isabel Carlota centrándose en la crianza y educación de los niños.

Sus tres hijos fueron:
 Alejandro Luis (1673-1676), duque de Valois.
 Felipe II (1674-1723), duque de Chartres, duque de Orleans y regente del reino a la muerte de Luis XIV y la minoría de edad de Luis XV.
 Isabel Carlota (1676-1744), duquesa de Lorena y de Bar al casarse con Leopoldo I. Madre de Francisco I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, y abuela de María Antonieta.

Junto a su marido formaron la Casa de Orleans, rama de los Borbones que tomaron el poder el año 1830 con Luis Felipe de Francia. Son antepasados de la mayor parte de las casas reales europeas: la española, italiana, búlgara, austríaca, toscana, napolitana, entre otras, descienden de esta pareja.

Vida en la corte 

Liselotte era la única cuñada del rey de Francia, y por ende era muy normal que la pareja pasara la mayor parte del año en la corte, donde Felipe tenía el rango de hijo de Francia, que los elevaba sobre todos a excepción de la reina, los hijos y los nietos de su hermano.

Su carácter expansivo y abierto le granjeó la confianza y amistad de su cuñado, quien la consideraba una de sus más cercanas amigas. Luis XIV se divertía con su sinceridad y comentarios ácidos. Luis reconocía que gran parte de esta confianza se debía a que era tan poco agraciada que era la única mujer en la corte con quien jamás se acostaría, y ambos se reían mucho de esta ocurrencia. Algo que hería sobremanera la sensibilidad de la duquesa era que la maîtresse-en-titre (la amante oficial del rey) y sus hijos ostentaban una posición superior a la suya. Liselotte era inexorable en cuanto a la legitimidad de los miembros de la familia y se encargaba de importunar a quien ostentara ese cargo y a todos los hijos ilegítimos del rey.

Es de imaginar lo que fue para ella que su hijo, Felipe de Orleans fuera comprometido con Francisca María de Borbón, hija legitimada de Madame de Montespan, amante del rey. Cuando se enteró que el joven Felipe había cedido ante el rey y había aceptado el compromiso, la enfurecida Liselotte lo abofeteó delante de toda la corte y le dio la espalda al rey mientras este la saludaba, solamente ella podía permitirse algo así frente al Rey Sol. Más tarde escribió al respecto:

Una vez que el rey dejara a Madame de Montespan por Madame de Maintenon, Liselotte se encargó de hacerle la vida imposible a esta última. En su correspondencia se refería a ella como "vieja bruja" y "vieja mujerzuela". Solamente en una ocasión el rey se encaró con ella y no permitió sus críticas, debido a las cartas en las que lo censuraba por mantener amantes. El rey le advirtió que cambiara de actitud frente a Madame de Maintenon y Liselotte debió, por una vez, tragarse su orgullo y callar. El 26 de mayo de 1685, su hermano Carlos II del Palatinado murió sin herederos. Luis XIV reclamó para su cuñada el Palatinado y las ciudades de Oppenheim, Simmern, Kaiserslautern y Sponheim, dando así inicio a la guerra de los Nueve Años.

El 9 de junio de 1701, su esposo murió de un infarto en el Palacio de Saint-Cloud. Previamente había tenido una acalorada discusión con su hermano en el Palacio de Marly sobre la conducta inapropiada de su hijo, que también era yerno del rey.

El contrato matrimonial de Isabel Carlota y Felipe estipulaba que esta debía trasladarse a un convento en caso de enviudar. Sin embargo, debido a su influencia con el soberano, continuó residiendo en la corte, conservando sus departamentos en todas las residencias reales, así como su rango y las dignidades que este implicaba. De su marido heredó 40.000 libras al año, Luis XIV añadió 250.000 y su hijo otras 200.000. Algún tiempo después de la muerte de su esposo, escribió:

En 1715, Luis XIV murió a la edad de setenta y seis años en el Palacio de Versalles. El heredero al trono y bisnieto del rey tenía solo cinco años. En su testamento, el difunto rey le entregó la regencia a su hijo legitimado, el duque de Maine, en conjunto con Felipe II de Orleans, hijo de Liselotte. Sin embargo, el Parlamento de París revocó las disposiciones de la última voluntad real a petición del duque de Orleans, que así se convirtió en regente único.

En sus memorias, Isabel Carlota describió la nueva era de la regencia. Ahora que no era superada por ninguna mujer en la corte y se sentía liberada de Madame de Maintenon, continuó con sus quejas diarias acerca la decadencia de la corte, sobre la que escribió:

Liselotte tenía mucho cariño a su nieta, María Luisa Isabel de Orleans, duquesa de Berry, y estaba muy preocupada por la salud de la princesa como lo escribe en una carta del 2 de abril de 1719: «Nuestra duquesa de Berry está enferma, tiene fiebre, los vapores y el dolor en la matriz... De momento me han dicho que está muy mal y estoy preocupada: está tan gruesa, tan gorda, y mucho me temo que tiene una enfermedad muy grave...». En realidad, la duquesa de Berry había llegado al término de un embarazo secreto. Refugiada en una pequeña habitación de su palacio, la joven viuda sufrió un parto sumamente laborioso. Liselotte quiso tapar el escándalo y atribuyó la "enfermedad" de su desenfrenada nieta a las consecuencias de su glotonería. Mientras la parturienta estaba entre la vida y la muerte, la Iglesia se negó a darle la extremaunción. Por fin, la princesa alumbró a una niña, pero no logró restablecer su salud y falleció en julio. Liselotte quedó muy afligida por esta muerte. La autopsia reveló que la duquesa de Berry ya llevaba un nuevo feto, concebido al mes siguiente del parto.

Isabel Carlota murió a la edad de setenta años el 8 de diciembre de 1722 en el Palacio de Saint-Cloud.

Es muy ilustrativo el retrato que hizo de ella el duque de Saint-Simon:

«Madame tenía en todo más del hombre que de la mujer. Era fuerte, valiente, alemana a la extremidad, franca, recta, buena y bondadosa, noble y grande en todas sus maneras y mezquina a la extremidad con todo lo que atañía a lo que le era debido. Era agreste, siempre encerrada escribiendo salvo en los breves momentos de corte en sus aposentos; el resto del tiempo sola con sus damas; dura, ruda, proclive a la aversión y temible por las ocurrencias -sobre cualquiera- que tenía a veces; ninguna facilidad, ninguna muestra de ingenio, aunque ingenio no le faltara; ninguna flexibilidad; un celo extremo, como hemos dicho, sobre todo lo que se le debía; la apariencia y la villanía de un suizo; capaz con todo ello de un amistad tierna e inviolable».

Títulos

27 de mayo de 1652-21 de noviembre de 1671 Su Alteza Serenísima la princesa palatina Isabel Carlota, condesa palatina de Simmern. 
21 de noviembre de 1671-19 de junio de 1701 Su Alteza Real Madame la duquesa de Orleans. 
19 de junio de 1701-8 de diciembre de 1722 Su Alteza Real Madame la duquesa viuda de Orleans.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Liselotte von der Pfalz, Briefe / Cartas de la Princesa Palatina, edición, traducción y notas de Luis García Fernández y Arno Gimber, Madrid, Caparrós, 2003.
 Guido Gerosa, El Rey Sol, Milán, Mondadori, 1999. ISBN 88-04-47181-6

Enlaces externos 

 Biografía completa de La Princesa Palatina

Consortes de la casa de Wittelsbach
Duquesas consortes de Orleans (casa de Orleans)
Sobrevivientes de viruela
Conversos al catolicismo desde el calvinismo
Nacidos en Heidelberg
Fallecidos en Saint-Cloud
Palatinado, Isabel Carlota
Duquesas consortes del siglo XVII
Duquesas consortes del siglo XVIII
Nobles francesas del siglo XVII
Nobles francesas del siglo XVIII
Nobles alemanas del siglo XVII
Nobles alemanas del siglo XVIII